bom-jardinense – abitanti di Bom Jardim (Maranhão)
bom-jardinense – abitanti di Bom Jardim (Pernambuco)
bom-jardinense – abitanti di Bom Jardim da Serra
bom-jardinense – abitanti di Bom Jardim de Goiás
bom-jardinense – abitanti di Bom Jardim de Minas